Universität Rennes ist der Name folgender Universitäten:
Universität Rennes 1 mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung
Universität Rennes 2 mit geisteswissenschaftlicher Ausrichtung